Stachorra ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Stachorra (1915–?), deutscher Fußballspieler
 Ruth Stachorra (1938–2014), deutsche Politikerin (SPD), MdL